Termín intendant má několik významů. Může znamenat:

 toho, kdo je pověřen intendancí,
 v Německu ředitele rozhlasu,
 vojenský termín dříve označující příslušníky intendatanstva, tedy zpravidla důstojníky intendační služby.